Rougham kan syfta på följande platser:

 Rougham, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Rougham, Suffolk – en ort i Suffolk i England